Граф Фёдор Андреевич Остерман ( — , Москва) — генерал-поручик, действительный тайный советник (1782), сенатор из рода Остерманов. В 1773—1780 гг. глава Московской губернии.

Биография 
Второй сын вице-канцлера графа Андрея Ивановича Остермана и Марфы Стрешневой, крестник цесаревны Анны Петровны. Старший брат государственного канцлера Ивана Остермана. 

В 1740 году — капитан лейб-гвардии Преображенского полка. Опала отца отразилась и на его сыновьях: Фёдор 16 января 1742 года был лишён ордена св. Александра и переведён капитаном же в Троицкий пехотный полк, расположенный в башкирских землях, где прослужил 20 лет. В апреле 1751 года получил чин секунд-майора, в декабре 1755 года — подполковника. 

Прусская война дала ему возможность обратить на себя внимание императрицы, благо он участвовал почти во всех крупных сражениях и везде выказал себя храбрым и распорядительным офицером. С июня 1758 года — полковник; был ранен под Кунерсдорфом. С 1762 года — генерал-майор и шеф Нарвского пехотного полка, командир бригады в корпусе графа Чернышёва (при этом в 1766 году ).

В 1769—1772 годах Ф. А. Остерман возглавлял гарнизоны Украинской линии, а до этого с 1763 г. Московскую дивизию. Военную карьеру закончил в чине генерал-поручика (1771). В 1773 г. Остерман принял предложение возглавить Московскую губернию. В 1776 г. собрал о губернии подробные статистические данные, на основании которых принималось решение о новых границах наместничеств.

Получив 24 ноября 1780 года назначение сенатором, граф Фёдор подолгу жил в окрестностях Петербурга, на обширной вилле своего брата Ивана, что на Петергофской дороге.

В старости Остерман стал интересоваться вопросами православного вероучения. Составил письменные «Замечания на записки Манштейна о России». Ряд анекдотов об Остермане приводит князь Вяземский в «Старой записной книжке». Ещё в годы губернаторства Остерман славился необыкновенной рассеянностью. Его заместитель рассказывал потом,

как он однажды приехал в присутствие, имея вместо шляпы ночной горшок в руке; как принял одного знатного посетителя за одну барыню, обличал его в мотовстве и распутстве и грозил отдать в опеку и как в одном приятельском доме он хотел поднять хозяина на руки вместо внука его, удивляясь, отчего мальчик в неделю так потяжелеть мог.

Похоронен в родовом имении, селе Красном Сапожковского уезда Рязанской губернии.  Не имея детей, в 1796 году братья Остерман передали свой титул внучатому племяннику А. И. Толстому.

Награды 
 С 14 февраля 1740 года кавалер ордена Святого Александра Невского. После опалы отца орден отобрали.
 Вновь награждён орденом Святого Александра Невского 17 января 1768 года.
 Награждён орденом Святой Анны 22 сентября 1762 года.
 Награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного 2 сентября 1793 года.

Супруга и родственники 

Остерман женился на Анне Васильевне Толстой (15 февраля 1732 — 23 мая 1809), дочери статского советника Василия Борисовича Толстого и его жены, Дарьи Никитичны Змеевой. Она была награждена 05.04.1797 орденом св. Екатерины 2-й степени. Родилась и умерла в Москве, похоронена в Новоспасском монастыре.

Племянницей Анны Васильевны была Екатерина Львовна Тютчева, мать известного поэта. Во время приездов в Москву семья Тютчевых останавливалась в доме Остермана в Малом Трёхсвятительском переулке (угол Хитровского переулка). Здесь родилась сестра поэта Дарья и прошли его детские годы. Высказано предположение, что будущего поэта мать назвала в честь графа Остермана, которого почитала как отца. Анна Васильевна впоследствии завещала городскую усадьбу Екатерине Тютчевой:

«Лета тысяча восемьсот шестого, февраля в пятыйнадесять день <…> дарю по смерти моей отставного гвардии корнета Ивана Николаевича Тютчева жене ево, а моей родной племяннице Катерине Львовне и наследникам её в вечное и потомственное владение собственныя благоприобретенныя мною три дома с принадлежащими ко оным землями <…> состоящия Мяснитской части перваго квартала, первыя два под номером пятидесятым, а третей под номером пятьдесят четвёртым со всею имеющеюся во оных домашнею принадлежностию, мебелью, серебром, вещами, платьем, бельем, посудою всякого рода, екипажами, лошадьми и конскими уборами, словом сказать, что ни есть во оных домах <…>».

Примечания

Литература 
 
 Двораковский В. Федор Андреевич Остерман 
 Рычаловский Е. Е. Переписка академика Г. Ф. Миллера и Ф. А. Остермана 60—80-х годов XVIII в.: некоторые черты отношений учёного и государственного деятеля 
 Любимов С. В. Опыт исторических родословий. Гундоровы, Жижемские, Несвицкие, Сибирские, Зотовы и Остерманы . — , 1915. — С. 91—103.

Фёдор Андреевич
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Действительные тайные советники
Московские губернаторы
Сенаторы Российской империи